Carcerato – film diretto da Armando Grottini (1951)
Carcerato – film diretto da Alfonso Brescia (1981)
Carcerato – piatto tipico della cucina pistoiese